Il doppio del Queen's Club Championships 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe e Peter Rennert erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, McEnroe con Peter Fleming e Rennert con Chip Hooper.

Hooper e Rennert hanno perso nel 1º turno contro Fleming and McEnroe.

Fleming e McEnroe hanno perso in semifinale contro Brian Gottfried e Paul McNamee.

Gottfried e McNamee hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Kevin Curren e Steve Denton.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)
 Brian Gottfried /  Paul McNamee (campioni)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno) 
 Fritz Buehning /  Brian Teacher (primo turno) 
 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno) 
 Frew McMillan /  Hank Pfister (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1983